Töbelmann ist der Familienname von

 Dierk Töbelmann (1888–1959), Bremer Bürgerschaftsabgeordneter (SPD)
 Elsa Töbelmann (* 1953), deutsche Bildhauerin

Toebelmann ist der Familienname von:
 Georg Toebelmann (1835–1909), deutscher Architekt